Burgoyne est un patronyme porté par :
 John Burgoyne (1722-1792) : général britannique ;
 John Fox Burgoyne (1782-1871) : maréchal de camp britannique.

Voir aussi 
 (19543) Burgoyne, un astéroïde.